Als Luisenbad werden bezeichnet:
 das Luisenbad in Berlin-Gesundbrunnen, siehe Luisenbad (Berlin)
 das Luisenbad in Unna, siehe Luisenbad (Unna)
 das Luisenbad in Schenefeld, siehe Mühlenteich (Siezbüttel)
 das Luisenbad in Polzin, heute Połczyn-Zdrój